Bernard Lamarre – ingegnere e imprenditore canadese
 Kim Lamarre – sciatrice freestyle canadese, specialista dello slopestyle
 Thomas Lamarre – accademico, scrittore, giapanologo e docente canadese